«Каролина Риекская» (, ранее — отель «Royal») — торговый центр в хорватской Риеке на улице Корзо № 9 и на улице Адамичева № 10, архитектурная достопримечательность города. В литературе появляются ещё несколько названий этого здания: крепость «красавица» и Дом Рошель ().

Строительство 

Здание появилось в Риеке на улице Корзо в 1906 году и было построено за счет модернизации и перепланировки более скромного дома, который тогда располагался на этом земельном участке. Строительство заказал Франческо Рошель (), который хотел своим зданием для отеля подчеркнуть красоту и ширину центральной улицы города Риека, улицы Корзо. Архитектор , предложил решение в стиле модерн.

После окончания строительства в здании разместился отель «Royal».

Описание здания 
Фасад здания имеет достаточно открытых балконов, а верхний этаж здания обустроен полукруглыми лоджиями. Украшают здание кованые ограждения балконов, лоджий и наружные стены с мотивами цветов и узоров, а также рельефные украшения в виде венков с изображением каштановых листьев. Со стороны улицы Корзо также красиво смотрятся на здании гнутые кованные конструкции, поддерживающие козырёк крыши.

Важность здания и его использование 
В конце 1930-х годов разрешение на строительство первого Небоскрёба в Риеке, давали на основе довольно четких факторов, существующих строительных правил, которые позволяли строительство столь высоких объектов в центре города, и успех такого строительства высоток также подтверждали построенные ранее высокие здания, так называемые крепости «красавицы», возведённые в начале XX века на улице Корзо в Риеке, — это Дом Рошель (ставший «Каролиной Риекской»), и Дом Маттиаззи (1913, ставший «Sport Herutz»).

Такое название обусловлено тем, что с самого появления этого здания как отель «Royal» и до XXI века оно стояло в окружении трёхэтажных старых домов и выглядело огромным и красивым, как замок-крепость. Черты отеля узнаются и сегодня в этом здании. Первые два этажа по улице Корзо в разное время занимали разные фирменные магазины: в конце XX века эти два этажа занимал магазин «Nama», о сегодня здесь фирменный магазин «Magna» и стены этих двух этажей обернули чёрными фальш-стенами с витринами. На начало XXI века, в здании торговый центр «Каролина Риекская» находится управление (жупания) Приморско-Горанского районного округа ().

Фасад этого здания архитектора Эмилио Амброзини является одним из самых живописных фасадов в стиле Модерн в Риеке, поэтому, с течением времени, здание стало причиной включения города Риека в ассоциацию европейских городового в стиле Модерн ().

Примечания 

Гостиницы Риеки
Корзо (улица в Риеке)
Адамичева улица (Риека)
Архитектура модерна
Здания и сооружения, построенные в 1906 году
1900-е годы в Хорватии